Slovo trojúhelník má následující významy:

předměty
 trojúhelník – geometrický útvar – (starším názvem též triangl)
 ortický trojúhelník
 pravoúhlý trojúhelník
 rovnoramenný trojúhelník
 rovnostranný trojúhelník
 sférický trojúhelník
 trojúhelník – pomůcka k rýsování

astronomické objekty
 Trojúhelník – název souhvězdí severní oblohy
 Jižní trojúhelník – název souhvězdí jižní oblohy
 letní trojúhelník – asterismus tvořený hvězdami Deneb (v souhvězdí Labutě), Vega (v Lyře) a Altair (v Orlu)

geografické pojmy
 Bermudský trojúhelník – oblast v severním Atlantském oceánu
 Dyjský trojúhelník neboli Moravskodyjský trojúhelník
 Zlatý trojúhelník, území v jihovýchodní Asii
 Trojúhelník Ilemi, území ve Východní Africe
 Trojúhelník, území v Izraeli

jiné významy
 trojúhelník – povinná výbava motorového vozidla při provozu na pozemních komunikacích
 manželský trojúhelník – odborný termín z oboru matrimoniologie a manželských vztahů
 trojúhelník (šachy) – manévr ve hře šachy
 Pascalův trojúhelník – geometrické uspořádání binomických koeficientů  do tvaru trojúhelníku; jednotlivé položky trojúhelníku se vyplní podle pravidla, kdy každá položka je součtem dvou položek nad ní

Související články 
 triangl